Кирога () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кирога. Занимает площадь 319 км². Население — 3766 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителем города считается святой Мартиньо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación Provincial de Lugo

Города Луго
Муниципалитеты Луго